Etah bezeichnet

 einen Ort in Indien, siehe Etah (Indien)
 einen Ort in Grönland, siehe Etah (Grönland)